Аппелласьоны Франции (, в буквальном переводе наименование) — аппелласьоны, расположенные на территории Франции. Их общее число превышает 360. Система классификации вин по географическому признаку возникла во Франции и была позаимствована другими государствами: сначала Европейского союза, а затем и за его пределами.

Понятие апелласьона было введено законом от 30 июля 1935 года и позднее стало составной частью понятия контроля подлинности наименования (, сокращённо AOC), которое ныне применяется не только к винам, но и к сырам, сидру, иным пищевым продуктам.

Аппелласьоны во Франции в основном носят географические наименования (Анжу, Бордо), с добавлением по необходимости вида или класса вина; соответственно по названию аппелласьона называются и вина. Исключение могут составлять вина из аппеласьона Эльзас, называемые по использованному сорту винограда (например рислинг) и аппелласьон (а также одноимённое вино) мюскаде. 

Аппелласьоны значительно отличаются друг от друга размерами и могут входить один в состав другого. Так, аппелласьон Кот-дю-Рон, расположенный в долине Роны занимает площадь около 400 квадратных километров, на которых располагаются самые различные терруары. Вместе с тем аппелласьон Шато-Грийе, географически расположенный внутри аппелласьона Кондю, который в свою очередь располагается внутри аппелласьона Кот-дю-Рон, занимает площадь менее 4 гектаров и представляет собой один терруар.

Всего во Франции существует около 300 аппелласьонов, и столько же вин с контролируемым наименованием. Такие вина составляют около 15% производства вина во Франции. Естественно, что самих по себе таких вин намного больше чем 300, поскольку в одном аппелласьоне разными производителями производятся разные вина, но процесс их производства подчиняется установленным для аппелласьона требованиям, и все они (те, при изготовлении которых соблюдались требования) носят контролируемое наименование. Например, в названии вина 2007 Muscadet Sevre-et-Maine Sur Lie Comte Leloup du Chateau de Chasseloir слова Muscadet Sevre-et-Maine — это контролируемое наименование вина (название аппелласьона), Sur Lie означает что в соответствии с требованиями аппелласьона вино было выдержано на осадке, Comte Leloup собственно название вина, Chateau de Chasseloir — конкретное место производства вина, 2007 — винтаж (год сбора урожая).

Решение о создании аппелласьона принимает Национальный институт наименований по происхождению (INAO). Декретом утверждаются требования к аппелласьону: устанавливаются его географические границы в соответствии с кадастром земель, тип зарезервированного для аппелласьона вина, требования к возрасту лозы и посадке, сбору урожая, количественные показатели ферментации, ограничения, порядок заявок. Так, например, для аппелласьона Шато-Грийе закреплено производство белого вина из винограда сорта Вионье. Минимальная плотность посадки 8 000 лоз на гектар, при том, что каждая лоза не может занимать более 1,25 квадратного метра, высота подвязки лоз не менее полутора метров. Максимальный урожай 7500 килограммов винограда с гектара, процент погибших лоз не более 20%. Сбор винограда только в состоянии его полной зрелости, использование любых способов сбора урожая, влекущих повреждение ягод не допускается, переноска урожая в ёмкостях, не превышающих 50 килограммов.  Производство вина с гектара не должно превышать 41 гектолитра. Минимальное содержание в вине спирта по объёму составляет 11,5%, максимальное 14%. Количество сахаров после ферментации вина должно быть меньше или равно 4 граммам на литр. Как и для всех вин с контролируемым наименованием, обязательно размещение соответствующей надписи на этикетке.

{|class="wikitable sortable" style="text-align:left"
|----- bgcolor="#CCDDEE"
! Аппелласьон
! Регион
! Дата создания
! Вина апелласьона 
|----- 
| Ajaccio || Корсика || 1984 ||   
|----- 
| Aloxe-Corton || Бургундия || 1938 ||   
|----- 
| Alsace || Эльзас || 1945 ||    
|----- 
| Alsace Grand Cru || Эльзас || 1975 || 
|----- 
| Anjou || Луара || 1936 ||   
|----- 
| Anjou-Coteaux de la Loire || Луара || 1946 ||  
|----- 
| Anjou-Gamay || Луара || 1936 || 
|----- 
| Anjou Villages || Луара || 1991 ||  
|----- 
| Anjou Villages Brissac || Луара || 1998 ||  
|----- 
| Arbois || Юра || 1936 ||    
|----- 
| Auxey-Duresses || Бургундия || 1970 ||   
|----- 
| Bandol || Прованс || 1941 ||     
|----- 
| Banyuls || Лангедок — Руссильон || 1972 ||  
|----- 
| Banyuls Grand Cru || Лангедок — Руссильон || 1972 ||  
|----- 
| Barsac || Бордо || 1936 ||  
|----- 
| Bâtard-Montrachet ||Бургундия || 1937 ||   
|----- 
| Béarn || Юго-Запад || 1975 ||    
|----- 
| Beaujolais || Божоле || 1937 ||    
|----- 
| Beaujolais-Villages || Божоле || 1937 ||    
|----- 
| Beaumes de Venise || Рона || 2005 ||  
|----- 
| Beaune || Бургундия || 1936 ||   
|----- 
| Bellet || Прованс || 1941 ||   
|----- 
| Bergerac || Юго-Запад  || 1936 ||   
|----- 
| Bergerac sec || Юго-Запад  || 1936 ||   
|----- 
| Bergerac rosé || Юго-Запад  || 1936 ||  
|----- 
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet || Бургундия || 1937 ||  
|----- 
| Blagny || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Blanquette de Limoux || Лангедок — Руссильон || 1981 ||  
|----- 
| Blanquette méthode ancestrale || Лангедок — Руссильон || 1981 ||  
|----- 
| Blaye || Бордо || 1936 ||   
|----- 
| Bonnes-Mares || Бургундия || 1936 ||   
|----- 
| Bonnezeaux || Луара  || 1951 || 
|----- 
| Bordeaux || Бордо || 1936 ||    
|----- 
| Bordeaux clairet || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Bordeaux Côtes de Francs || Бордо || 1936 ||   
|----- 
| Bordeaux Haut-Benauge || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Bordeaux moelleux || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Bordeaux rosé || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Bordeaux sec || Бордо || 1936 ||   
|----- 
| Bordeaux supérieur || Бордо || 1943 ||    
|----- 
| Bourgogne || Бургундия || 1937 ||      
|----- 
| Bourgogne aligoté || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Bourgogne clairet || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Bourgogne clairet Côte chalonnaise || Бургундия ||  || 
|----- 
| Bourgogne Coulanges-la-Vineuse || Бургундия ||  ||     
|----- 
| Bourgogne Côte Saint-Jacques || Бургундия ||  ||    
|----- 
| Bourgogne Coulanges-la-Vineuse || Бургундия ||  ||    
|----- 
| Bourgogne Côtes d'Auxerre || Бургундия ||  ||     
|----- 
| Bourgogne Côtes du Couchois || Бургундия ||  || 
|----- 
| Bourgogne Epineuil || Бургундия ||  ||    
|----- 
| Bourgogne grand ordinaire || Бургундия ||  ||    
|----- 
| Bourgogne Hautes-côtes de Beaune || Бургундия || 1937 ||      
|----- 
| Bourgogne Hautes-côtes de Nuits || Бургундия || 1937 ||      
|----- 
| Bourgogne La Chapelle Notre-Dame || Бургундия ||  ||    
|----- 
| Bourgogne le Chapitre || Бургундия ||  ||     
|----- 
| Bourgogne Montrecul || Бургундия ||  ||     
|----- 
| Bourgogne mousseux || Бургундия ||  || 
|----- 
| Bourgogne ordinaire ||Бургундия ||  ||    
|----- 
| Bourgogne Passe-tout-grains || Бургундия|| 1937 ||   
|----- 
| Bourgogne Vézelay || Бургундия ||  ||  
|----- 
| Bourgogne rosé || Бургундия|| 1937 ||  
|----- 
| Bourgueil ||Луара  || 1937 ||   
|----- 
| Bouzeron || Бургундия || 1998 ||  
|----- 
| Brouilly || Божоле || 1938 || 
|----- 
| Bugey || Бюже || 2009 ||  
|----- 
| Buzet || Юго-Запад  || 1973 ||    
|----- 
| Cabardes || Лангедок — Руссильон || 1999 ||  
|----- 
| Cabernet d'Anjou || Луара  || 1964 || 
|----- 
| Cabernet de Saumur || Луара  || 1964 || 
|----- 
| Cadillac || Бордо || 1973 || 
|----- 
| Cahors || Юго-Запад  || 1971 || 
|----- 
| Canon Fronsac || Бордо || 1939 || 
|----- 
| Cassis || Прованс || 1936 ||   
|----- 
| Cérons || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Chablis || Бургундия|| 1938 || 
|----- 
| Chablis Grand Cru || Бургундия || 1938 || 
|----- 
| Chablis Premier Cru ||Бургундия || 1938 || 
|----- 
| Chambertin || Бургундия|| 1937 || 
|----- 
| Chambertin-Clos-de-Beze || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Chambolle-Musigny ||Бургундия|| 1936 || 
|----- 
| Champagne || Шампань || 1936 ||  
|----- 
| Chapelle-Chambertin || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Charlemagne || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Charmes-Chambertin || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Chassagne-Montrachet || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Château-Chalon || Юра || 1936 || 
|----- 
| Château-Grillet || Рона || 1936 || 
|----- 
| Châteauneuf-du-Pape || Рона || 1936 || 
|----- 
| Châtillon-en-Diois || Рона || 1975 || 
|----- 
| Chaume || Луара  || 2003 || 
|----- 
| Chénas || Божоле || 1936 || 
|----- 
| Chevalier-Montrachet ||Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Cheverny || Луара  || 1993 || 
|----- 
| Chinon || Луара  || 1937 || 
|----- 
| Chiroubles || Божоле || 1936 || 
|----- 
| Chorey-les-Beaune ||Бургундия|| 1970 || 
|----- 
| Clairette de Bellegarde || Лангедок — Руссильон || 1949 || 
|----- 
| Clairette de Die || Рона || 1993 || 
|----- 
| Clairette du Languedoc || Лангедок — Руссильон || 1948 || 
|----- 
| Clos des Lambrays || Бургундия || 1981 || 
|----- 
| Clos de la Roche || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Clos de Tart || Бургундия || 1939 || 
|----- 
| Clos de Vougeot || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Clos Saint-Denis || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Collioure || Лангедок — Руссильон || 1971 || 
|----- 
| Condrieu || Рона || 1940 || 
|----- 
| Corbieres || Лангедок — Руссильон || 1985 || 
|----- 
| Cornas || Рона || 1938 || 
|----- 
| Corse или Vin de Corse || Корсика || 1976 || 
|----- 
| Corton || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Corton-Charlemagne || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Costières de Nîmes || Рона || 1986 || 
|----- 
| Côte de Beaune || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Côte de Beaune-Villages || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Côte de Brouilly || Божоле || 1938 || 
|----- 
| Côte de Nuits-villages || Бургундия || 1964 || 
|----- 
| Côte Roannaise || Луара  || 1994 || 
|----- 
| Côte-Rôtie || Рона || 1940 || 
|----- 
| Coteaux Champenois || Шампань || 1974 || 
|----- 
| Coteaux d'Aix-en-Provence || Прованс || 1985 || 
|----- 
| Coteaux de Die || Рона || 1993 || 
|----- 
| Coteaux de l'Aubance || Луара  || 1950 || 
|----- 
| Coteaux de Pierrevert || Прованс || 1998 || 
|----- 
| Coteaux du Giennois || Луара  || 1998 || 
|----- 
| Coteaux du Languedoc || Лангедок — Руссильон || 1985 || 
|----- 
| Coteaux du Layon ||Луара  || 1950 || 
|----- 
| Coteaux du Loir || Луара  || 1948 || 
|----- 
| Coteaux du Lyonnais || Лион || 1984 || 
|----- 
| Coteaux du Quercy || Юго-Запад  || 2011 || 
|----- 
| Coteaux de Saumur ||Луара  || 1948 || 
|----- 
| Coteaux du Tricastin ||Рона || 1973 || 
|-----  
| Coteaux du Vendômois || Луара  || 2001 || 
|----- 
| Coteaux Varois || Прованс || 1993 || 
|----- 
| Côtes de Bergerac || Юго-Запад  || 1936 || 
|----- 
| Côtes de Bergerac Blanc || Юго-Запад  || 1936 || 
|----- 
| Côtes de Blaye || Бордо || 1995 || 
|----- 
| Côtes de Bordeaux Saint-Macaire || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Côtes de Bourg || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Côtes de Castillon || Бордо || 1989 ||
|----- 
| Côtes de Duras || Юго-Запад || 1937 || 
|----- 
| Côtes du Forez || Бургундия || 2000 || 
|----- 
| Côtes de la Malepere || Лангедок — Руссильон || 2007 || 
|----- 
| Côtes de Millau || Юго-Запад  || 2011 || 
|----- 
| Côtes de Montravel ||Юго-Запад  || 1937 || 
|----- 
| Côtes de Provence || Прованс || 1977 || 
|----- 
| Côtes de Toul || Восточная Франция || 1998 || 
|----- 
| Côtes du Jura || Юра || 1937 || 
|----- 
| Côtes du Luberon || Рона || 1988 || 
|----- 
| Côtes du Marmandais || Юго-Запад  || 1990 || 
|----- 
| Côtes du Rhône || Рона || 1937 || 
|----- 
| Côtes du Rhône Villages || Рона || 1966 || 
|----- 
| Côtes du Roussillon ||Лангедок — Руссильон || 1977 || 
|----- 
| Côtes du Roussillon Villages || Лангедок — Руссильон || 1977 || 
|----- 
| Côtes du Ventoux || Рона || 1973 || 
|----- 
| Côtes du Vivarais ||Рона || 1999 || 
|----- 
| Cour-Cheverny || Луара  || 1993 || 
|----- 
| Crémant d'Alsace || Эльзас || 1976 || 
|----- 
| Crémant de Bordeaux || Бордо || 1990 || 
|----- 
| Crémant de Bourgogne || Бургундия || 1975 || 
|----- 
| Crémant de Die || Рона || 1993 || 
|----- 
| Crémant du Jura || Юра || 1995 || 
|----- 
| Crémant de Limoux || Лангедок — Руссильон || 1990 || 
|----- 
| Crémant de Loire || Луара  || 1975 || 
|----- 
| Crépy || Савойя || 1948 || 
|----- 
| Criots-Bâtard-Montrachet || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Crozes-Hermitage || Рона || 1937 || 
|----- 
| Échezeaux || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Entre-Deux-Mers || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Faugeres || Лангедок — Руссильон || 1982 || 
|----- 
| Fitou || Лангедок — Руссильон || 1948 || 
|----- 
| Fixin || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Fleurie || Божоле || 1936 || 
|----- 
| Fronsac || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Frontignan || Лангедок — Руссильон || 1936 || 
|----- 
| Fronton || Юго-Запад  || 1975 || 
|----- 
| Gaillac || Юго-Запад  || 1970 || 
|----- 
| Gaillac Premieres Côtess || Юго-Запад  || 1970 || 
|----- 
| Gevrey-Chambertin || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Gigondas || Рона || 1971 || 
|----- 
| Givry || Бургундия || 1946 || 
|----- 
| Grand Roussillon || Лангедок — Руссильон || 1972 || 
|----- 
| Grands Échezeaux || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Graves || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Graves de Vayres || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Graves Supérieures || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Griotte-Chambertin || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Haut-Médoc || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Haut-Montravel ||Юго-Запад || 1937 || 
|----- 
| Hermitage || Рона || 1937 || 
|----- 
| Irancy || Бургундия || 1999 || 
|----- 
| Irouléguy || Юго-Запад  || 1970 || 
|----- 
| Jasnieres || Луара  || 1937 || 
|----- 
| Juliénas || Божоле || 1938 || 
|----- 
| Jurançon || Юго-Запад  || 1936 || 
|----- 
| L'Étoile || Юра || 1937 || 
|----- 
| Ladoix || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| La Grande Rue || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Lalande-de-Pomerol || Бордо || 1936 || 
|----- 
| La Romanée || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| La Tâche || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Latricieres-Chambertin || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Les Baux-de-Provence || Прованс || 1995 || 
|----- 
| Limoux || Лангедок — Руссильон || 1981 || 
|----- 
| Lirac || Рона || 1947 || 
|----- 
| Listrac-Médoc ||Бордо || 1957 || 
|----- 
| Loupiac || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Lussac-Saint-Émilion || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Mâcon || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Mâcon supérieur || Бургундия|| 1937 || 
|----- 
| Mâcon-villages || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Madiran || Юго-Запад  || 1948 || 
|----- 
| Maranges || Бургундия || 1989 || 
|----- 
| Marcillac || Юго-Запад  || 1990 || 
|----- 
| Margaux || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Marsannay || Бургундия || 1987 || 
|----- 
| Maury || Лангедок — Руссильон || 1972 || 
|----- 
| Mazis-Chambertin || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Mazoyeres-Chambertin || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Médoc || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Menetou-Salon ||Луара  || 1959 || 
|----- 
| Mercurey || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Meursault || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Minervois || Лангедок — Руссильон || 1985 || 
|----- 
| Minervois-La Liviniere || Лангедок — Руссильон || 1999 || 
|----- 
| Monbazillac || Юго-Запад  || 1936 || 
|----- 
| Montagne Saint-Émilion || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Montagny || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Monthelie || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Montlouis || Луара  || 1938 || 
|----- 
| Montrachet || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Montravel || Юго-Запад || 1937 || 
|----- 
| Morey-Saint-Denis || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Morgon || Божоле || 1936 || 
|----- 
| Moulin a vent || Божоле || 1936 || 
|----- 
| Moulis или Moulis-en-Médoc || Бордо || 1938 || 
|----- 
| Muscadet || Луара  || 1937 || 
|----- 
| Muscadet-Coteaux de la Loire || Луара  || 1936 || 
|----- 
| Muscadet-Côtes de Grandlieu || Луара  || 1994 || 
|----- 
| Muscadet-Sevre et Maine || Луара  || 1936 || 
|----- 
| Muscat de Beaumes-de-Venise || Рона || 1945 || 
|----- 
| Muscat de Frontignan || Лангедок — Руссильон || 1936 || 
|----- 
| Muscat de Lunel || Лангедок — Руссильон || 1943 || 
|----- 
| Muscat de Mireval || Лангедок — Руссильон || 1959 || 
|----- 
| Muscat de Rivesaltes || Лангедок — Руссильон || 1972 || 
|----- 
| Muscat de Saint-Jean de Minervois|| Лангедок — Руссильон || 1949 || 
|----- 
| Musigny || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Néac || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Nuits-Saint-Georges || Бургундия || 1972 || 
|----- 
| Orléans || Луара  || 2006 || 
|----- 
| Orléans-Cléry || Луара  || 2006 || 
|----- 
| Pacherenc du Vic-Bilh || Юго-Запад  || 1948 || 
|----- 
| Pacherenc du Vic-Bilh Sec || Юго-Запад || 1948 || 
|----- 
| Palette || Прованс || 1948 || 
|----- 
| Patrimonio || Корсика || 1984 || 
|----- 
| Pauillac  || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Pécharmant ||Юго-Запад  || 1946 || 
|----- 
| Pernand-Vergelesses || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Pessac-Léognan || Бордо || 1987 || 
|----- 
| Petit Chablis || Бургундия || 1944 || 
|----- 
| Pineau des Charentes || Шаранта || 1945 || 
|----- 
| Pomerol || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Pommard || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Pouilly-Fuissé || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Pouilly-Fumé || Луара  || 1937 || 
|----- 
| Pouilly-Loché || Бургундия || 1940 || 
|----- 
| Pouilly-sur-Loire || Луара  || 1937 || 
|----- 
| Pouilly-Vinzelles ||Бургундия || 1940 || 
|----- 
| Premieres Côtes de Blaye || Бордо || 1994 || 
|----- 
| Premieres Côtes de Bordeaux || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Puisseguin Saint-Émilion || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Puligny-Montrachet || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Quarts de Chaume || Луара  || 1954 || 
|----- 
| Quincy || Луара  || 1936 || 
|----- 
| Régnié || Божоле || 1988 || 
|----- 
| Reuilly ||Луара  || 1937 || 
|----- 
| Richebourg || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Rivesaltes || Лангедок — Руссильон || 1997 || 
|----- 
| Romanée-Conti || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Romanée-Saint-Vivant || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Rosé de Loire || Луара  || 1974 || 
|----- 
| Rosé des Riceys || Шампань || 1971 || 
|----- 
| Rosette ||Юго-Запад  || 1946 || 
|----- 
| Roussette de Savoie || Савойя || 1973 || 
|----- 
| Roussette du Bugey || Бюже || 2009 || 
|----- 
| Ruchottes-Chambertin || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Rully || Бургундия || 1939 || 
|----- 
| Saint-Amour || Божоле || 1946 || 
|----- 
| Saint-Aubin || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Saint-Bris || Бургундия || 2003 || 
|----- 
| Saint-Chinian || Лангедок — Руссильон  || 1982 || 
|----- 
| Saint-Émilion || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Saint-Émilion Grand Cru || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Saint-Estephe || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Saint-Georges Saint-Émilion || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Saint-Joseph ||Рона || 1956 || 
|----- 
| Saint-Julien || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Saint-Mont || Юго-Запад || 2011 ||
|----- 
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil || Луара  || 1937 || 
|----- 
| Saint-Péray || Рона || 1936 || 
|----- 
| Saint-Pourçain || Луара  || 2009 || 
|----- 
| Saint-Romain || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Saint-Sardos || Юго-Запад  || 2011 ||
|----- 
| Saint-Véran || Бургундия || 1971 || 
|----- 
| Sainte-Croix-du-Mont || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Sainte-Foy-Bordeaux || Бордо || 1937 || 
|----- 
| Sancerre || Луара  || 1936 || 
|----- 
| Santenay || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Saumur || Луара  || 1936 || 
|----- 
| Saumur-Champigny || Луара  || 1936 || 
|----- 
| Saumur mousseux || Луара  || 1976 || 
|----- 
| Saussignac || Юго-Запад  || 1982 || 
|----- 
| Sauternes || Бордо || 1936 || 
|----- 
| Savennières || Луара  || 1952 || 
|----- 
| Savennières-Coulée-de-Serrant || Луара  || 1952 || 
|----- 
| Savennières-Roche-aux-Moines || Луара  || 1952 || 
|----- 
| Savigny-les-Beaune || Бургундия || 1970 || 
|----- 
| Seyssel || Савойя || 1942 || 
|----- 
| Tavel || Рона || 1936 || 
|----- 
| Tonnerre || Бургундия || 2006 || 
|----- 
| Touraine || Луара  || 1939 || 
|----- 
| Touraine-Amboise || Луара  || 1939 || 
|----- 
| Touraine-Azay-le-Rideau || Луара  || 1939 || 
|----- 
| Touraine-Mesland || Луара || 1939 || 
|----- 
| Touraine Noble Joué || Луара  || 2001 || 
|----- 
| Tursan || Юго-Запад  || 2011 || 
|----- 
| Vacqueyras ||Рона || 1990 || 
|----- 
| Valençay || Луара || 2004 || 
|----- 
| Vin de Savoie || Савойя || 1973 || 
|----- 
| Vins d'Entraygues et du Fel || Юго-Запад || 2011 || 
|----- 
| Vins d'Estaing || Юго-Запад  || 2011 ||
|----- 
| Vins Fins de la Côte de Nuits || [[[Бургундия (винодельческий регион)|Бургундия]] || 1964 || 
|----- 
| Viré-Clessé || Бургундия || 1999 ||
|----- 
| Vinsobres || Рона || 2006 || 
|----- 
| Volnay || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Volnay Santenots || Бургундия || 1937 || 
|----- 
| Vosne-Romanée || Бургундия || 1936 || 
|----- 
| Vougeot || Бургундия|| 1936 || 
|----- 
| Vouvray || Луара || 1936 || 
|}

Примечания

Ссылки
Terroir-France:AOC list

 
Списки:Виноделие Франции
Классификации вин Франции
Появились в 1935 году во Франции